El término usado puede referirse a los siguientes términos anatómicos:

 Rama marginal derecha de la arteria coronaria derecha, una rama arterial de la arteria coronaria derecha.
 Rama marginal izquierda (rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda), una rama arterial de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda.
 Rama marginal del tentorio (arteria carótida interna), una rama de la arteria carótida interna en su porción cavernosa.
 Arteria marginal del colon, una anastomosis arterial donde entran en contacto la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior.